3 miejscowości w Polsce: 
 Wierzchowiska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Wierzchowiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Wierzchowiska –  wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo

Zobacz też: Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Dolne, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska Pierwsze